Quintanavides kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanavides (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanavides (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar